Heatwave (Engels voor hittegolf) kan betekenen:

 Heatwave (groep) - internationale discogroep (1975-1988)
 Heatwave (film) - Australische film uit 1982
 Heatwave (Robin Schulz) - single van Robin Schulz
 Heatwave (Univers Zero) - album van Univers Zero
 Heatwave (Wiley) - single van Wiley ft. Ms. D